Oud Kasteel (Eindhoven) - een wijk in Eindhoven, in het stadsdeel Gestel
Oud kasteel van Vichte - een kasteel in Vichte, in West-Vlaanderen